Isabel Gómez puede referirse a:

 Isabel Gómez Muñoz (1959-), poetisa chilena;
 Isabel Gómez Pérez (1976-), gimnasta (rítmica) española -campeona del mundo-.